Hochmair ist der Name folgender Personen:
 Erwin Hochmair (* 1940), österreichischer Elektroingenieur, Cochlea-Implantat
 Fritz Hochmair (* 1941), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Ingeborg Hochmair-Desoyer (* 1953), österreichische Elektroingenieurin, Cochlea-Implantat
 Philipp Hochmair (* 1973), österreichischer Schauspieler